HMS Victory ha sido el nombre de seis buques de la Royal Navy británica,.

 , fue un Gran Buque de 42 cañones, botado originalmente con el nombre de Great Christopher, fue adquirido por la Royal Navy en 1569 y fue desguazado en 1608.
 , fue un Gran Buque de 42 cañones botado en Deptford en 1620. Fue reconstruido en 1666 como navío de línea de 82 cañones, y fue desguazado en 1691.
 , fue un navío de línea de 100 cañones botado en 1675 con el nombre Royal James, fue renombrado el 7 de marzo de 1691. Permaneció en grandes reparaciones entre 1694 y 1695. Ardió accidentalmente en 1721.
 , fue un navío de línea de 100 cañones botado en 1737. Naufragó en 1744 cerca de la isla de Alderney.
 , fue una Goleta armada con 8 cañones botada en 1764. Sirvió en Canadá hasta que ardió en 1768.
 , es un navío de línea de 100 cañones botado en 1765. Sirvió durante las guerras de Independencia de los Estados Unidos, contra la república francesa y en las Napoleónicas. Fue el buque insignia de Augustus Keppel en la batalla de Ushant, de John Jervis, en la batalla del cabo de San Vicente y de Horatio Nelson en la batalla de Trafalgar. Sirvió en Puerto desde 1824 y fue trasladado al dique seco de Portsmouth en 1922 donde continuo siendo el buque insignia del Segundo Lord, y donde se preserva como buque museo.

Nombres de buques británicos